

Patronyme 
 Nom d'une famille française, dont plusieurs représentants sont célèbres :
 Augustin de Thou (mort en 1554), président à mortier au Parlement de Paris ;
 Christophe de Thou (1508 - 1582), fils d'Augustin, avocat français, bailli de Melun et premier président du Parlement de Paris ;
 Jacques-Auguste de Thou (1553-1617), fils de Christophe, écrivain, président d'une cour de justice et célèbre bibliophile ;
 François-Auguste de Thou (1607-1642), fils de Jacques-Auguste, magistrat exécuté lors de la conspiration de Cinq-Mars ;
 Nicolas de Thou (1528-1598), fils d'Augustin, évêque de Chartres, célébra le sacre de Henri IV.

Toponymes

Thou, un village de la province du Yatenga dans la région du Nord.

Le Thou, commune française de la Charente-Maritime ;
 Thou, commune française du Cher ;
 Thou, commune française du Loiret ;
 voir aussi : Démographie de Thou ;
 Thou, village de la commune française de Rouillé, dans la Vienne.

Divers 
 Un thou, sorte de vanne, élément caractéristique de la Dombes, permettant vidange et remplissage des étangs ;
 Thou, en anglais moderne naissant, ancienne forme du pronom personnel à la seconde personne du singulier, équivalent du tu français.
 Thou, est une bière française.
 Thou, un groupe de sludge metal américain